Saint-Aubin-des-Bois (Calvados)
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir)